Морбиус:
 Морбиус — персонаж, появляющийся в комиксах издательства Marvel Comics.
 «Морбиус» — американский супергеройский фильм 2022 года.
 «Морбиус» — альбом саундтреков к фильму «Морбиус» (2022).
 Майкл Морбиус — персонаж медиафраншизы «Вселенная Человека-паука от Sony».